Кип ( ) — денежная единица Лаоса, формально равная 100 атам. Введена в 1955 году вместо ранее обращавшегося индокитайского пиастра по курсу 1:1. В основном используется в качестве разменной единицы доллара США и тайского бата. Выпущенные ранее монеты в 10, 20 и 50 атов не участвуют в обращении из-за незначительной стоимости.

Обозначение в ISO 4217 — LAK, Lao Kip, до 9 июня 2017 — Kip.

Королевство Лаос (1949—1975)

Банкноты образца 1957 года 
5 мая 1955 года Национальный банк Лаоса объявил о замене индокитайского пиастра новой валютой — кипом в соотношении 1:1. Первые банкноты, номинированные в кипах, появились в 1957 году. Всего было выпущено 7 номиналов: 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 кипов. Выпуск банкноты в 500 кипов был посвящён празднованию 2500 года по буддийскому календарю. Циркуляционные монеты не выпускались.

Банкноты номиналом 1-50 кипов имеют по две разновидности: первые были отпечатаны по заказу королевского правительства в 1957 году American Bank Note Company и отличаются разбросанными по бумаге цветными точками, второй же выпуск (1, 5, 10 и 50 кипов) был осуществлён по заказу Патет Лао в 1962 году на типографиях Китая и Чехословакии уже без точек. Банкноты номиналом 100 кипов были отпечатаны на типографии Банка Франции, а 500 кипов — в Великобритании фирмой Thomas de la Rue.

В связи с несанкционированным выпуском, организованным Патет Лао, банкноты номиналом 1-50 кипов были официально выведены из обращения в 1962 году. 100 и 500 кипов продержались несколько дольше — до 1974 года.

Банкноты образца 1962—1975 годов 
Банкноты второго выпуска номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 кипов были отпечатаны в Великобритании фирмой De la Rue и введены в обращение в 1962 (1, 5 и 10 кипов), 1963 (20, 50, 200 и 1000 кипов), 1974 (100 и 500 кипов) и 1975 годах (5000 кипов). Циркуляционные монеты не выпускались. Банкноты были выведены из обращения 15 июня 1976 года.

Кроме выпущенных номиналов были отпечатаны банкноты в 10 и 1000 кипов нового образца, но они не попали в обращение, так как королевское правительство в Лаосе пало в результате гражданской войны.

Памятные монеты 
В 1971 году была выпущена серия из 9 памятных монет, посвящённых восшествию на престол короля Саванг Ватхана:
 1000, 2500, 5000 и 10 000 кипов из серебра 925 пробы
 4000, 8000, 20 000, 40 000 и 80 000 кипов из золота 900 пробы.

В 1975 году:
 5000 кипов из серебра 925 пробы и 50 000 кипов из золота 900 пробы с изображением лаосской девушки
 5000 кипов из серебра 925 пробы с изображение храма Хо Пха Кео
 10 000 кипов из серебра 925 пробы с изображение храма Ват Сиенгтхонг
 50 000 кипов из золота 900 пробы с изображением ступы Пха Тхатлуанг
 100 000 кипов из золота 900 пробы с изображением Изумрудного Будды

«Кип освобождения» (1968—1979) 
В апреле 1968 года на территориях Лаоса, подконтрольных Патет Лао, были введены в обращение банкноты номиналом 1, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 кипов (т. н. «кипы освобождения»), отпечатанные в КНР. После падения королевской власти эти банкноты 15 июня 1976 г. были объявлены законным платёжным средством на всей территории Лаоса. Эта реформа готовилась в течение нескольких месяцев и была направлена на нормализацию финансовой деятельности и пресечение спекуляции со стороны буржуазии. Обмен королевских кипов на кипы Патет Лао производился в соотношении 20:1.

Водяной знак на банкнотах — изображение ступы Пха Тхатлуанг; часть тиража банкнот в 1, 10, 20, 50 кипов была выпущена с водяным знаком в виде 5-конечных звёзд. Серийный номер вида AB 123456.

Банкноты данного образца были выведены из обращения в 1979 году, монет в этот период не выпускалось.

Кип ЛНДР (с 1979 года) 
10 декабря 1979 году была проведена деноминация: «кип сосвобождения» решение Правительства ЛНДР обменивался на денежные знаки нового образца в соотношении 100:1. Реформа была направлена на укрепление национальной экономики в период строительства основ социализма.

Циркуляционные монеты 
В 1980 году были выпущены алюминиевые разменные монеты номиналом 10, 20 и 50 атов. В настоящее время они не участвуют в обращении из-за крайне низкой стоимости (50 атов ≈ 0,0042 рубля ≈ 0,42 копейки).

На аверсе — изображение герба ЛНДР и название государства на .

Памятные монеты 
Первые памятные монеты ЛНДР, посвящённые 10-летию республики, были выпущены в 1985 году. С этого времени банк ЛНДР регулярно выпускает памятные монеты из недрагоценных (медь, медно-никелевый сплав и сталь с никелевым покрытием) и драгоценных (серебро и золото) металлов.

Банкноты образца 1979—1988 годов 
В 1979 году были выпущены банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 кипов, в 1988 году к банкнотному ряду добавился номинал 500 кипов.

Часть тиража банкнот 1, 5, 10, 20 и 50 кипов была выпущена с ошибкой в названии валюты на оборотной стороне — ກືບ  вместо ກີບ .

Банкноты этого выпуска по состоянию на начало 2016 года остаются законным платёжным средством, однако номиналы менее 500 кипов (≈ 4,2 рубля) в реальном денежном обращении практически не участвуют из-за своей низкой стоимости.

Банкноты образца 1992—2011 годов 
В 1992 году была выпущена банкнота номиналом 1000 кипов, в 1997 — 2 и 5 тысяч, в 2002 — 10 и 20 тысяч, в 2004 — 50 тысяч и 2010 году — 100 тысяч кипов. Эти банкноты были напечатаны на Гознаке. В обращении находятся только банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 кипов. Монеты и банкноты более низких номиналов изъяты из за инфляции.

Примечания

Литература

Режим валютного курса

См. также 
 Символ кипа

Кип
Деньги Лаоса
Азиатские валюты